Sitno – comune rurale del distretto di Zamość, nel voivodato di Lublino, in Polonia
 Sitno – montagna in Slovacchia
 Sitno (Šćitna) – isolotto delle isole Incoronate situato lungo la costa dalmata settentrionale in Croazia